66 steht für:
 66 (Jahr)
 66 v. Chr. (Jahr)
 66, Song (2018) auf dem Album Lil Boat 2 von Lil Yachty

Siehe auch:
 Sechsundsechzig, ein Kartenspiel
 Sixty-Six, Roman (2003) von Barry Levinson
 Typ 66
 Route 66 (Begriffsklärung)
 Sixty Six